Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит () — имя нескольких римских политических деятелей:

 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит (консул 51 года)
 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит (консул-суффект)
 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит (консул 110 года)
 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит (консул 149 года)
 Сервий Корнелий Сципион Сальвидиен Орфит (консул 178 года)